Со́ндерс, Со́ндерз () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 Сондерс, Билли Джо (род. 1989) — британский профессиональный боксёр, чемпион мира по версии WBO в среднем весе.
 Сондерс, Говард (1835—1907) — британский орнитолог.
 Сондерс, Дейл (род. 1973) — тринидадский футболист и тренер.
 Сондерс, Деро А. (1914—2002) — американский журналист и антиковед.
 
 Сондерс, Дженнифер (род. 1958) — британская актриса, певица, сценарист и комик.
 Сондерс, Джозеф (традиционно — Сандерс; 1773—1845) — английский художник, график, гравер.
 Сондерс, Джон (1867—1919) — английский скрипач.
 Сондерс, Джордж (род. 1958) — американский писатель, эссеист и сценарист, чьи книги входили в список бестселлеров по версии «The New York Times».
 Сондерс, Дин (род. 1964) — валлийский футболист.
 Сондерс, Марк (род. 1959) — британский, американский музыкальный продюсер.
 Сондерс, Ребекка (род. 1967) — английский композитор.
 Сондерс, Реджинальд (1920—1990) — австралийский военный деятель.
 Сондерс, Рой (1930—2008) — английский футболист.
 Сондерс, Рон (1932—2019) — английский футболист и тренер.
 Сондерс, Сидней Смит (1809—1884) — английский дипломат и энтомолог, сэр.
 Сондерс, Стивен (род. 1991) — шотландский футболист.
 Сондерс, Таунсенд (род. 1967) — американский борец, боец ММА.
 
 Сондерс, Флип (1955—2015) — американский баскетбольный тренер.
 Сондерс, Эдвард (1848—1910) — английский энтомолог (викивиды).
 Сондерс, Эдит Ребекка (1865—1945) — английский ботаник, один из первых генетиков.
 Сондерс, Элвин (1817—1899) — американский политик, сенатор, 10-й губернатор территории Небраска.

Составные фамилии 
 Каллаи-Сондерс, Андраш (род. 1985) — венгерско-американский музыкант и автор песен.

Топонимы 
 Сондерс — остров в составе архипелага Фолклендские острова.
 Сондерс — остров в составе архипелага Южные Сандвичевы острова.
 Сондерс — округ в штате Небраска, США.

Астронимы 
 (7336) Сондерс — околоземный астероид из группы Амура (III), открытый 6 сентября 1989 года.

См. также 
 Ллойд Сондерс Мемориал Трофи — приз, ежегодно вручаемый лучшему руководителю Западной хоккейной лиги (WHL), названный в честь комментатора Ллойда Сондерса
 Сандерс ()
 Сиэтл Саундерс (значения)
 Saunders

Примечания